Psalter eller psalterium har flere betydninger:

 Psalter (bog) − Salmernes Bog, Davids 150 salmer samlet i én bog til brug i liturgien.
 Psalter (instrument) − et gammelt strengeinstrument, en slags harpe.